La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1985-1986 è stata la 46ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1985
Pallacanestro nel 1986
1985-1986